El término SEC, un acrónimo, puede referirse, en esta enciclopedia:

En la astrofísica
 a la expansión cósmica en escala (del inglés: Scale Expanding Cosmos) (SEC o EST), un modelo cosmológico alternativo, desarrollado por C. Johan Masreliez;

En Chile
 a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles;

En España
 a la Sede Electrónica del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda de ese país;
a la Secretaría de Estado de Comercio.
a la extinta Secretaría de Estado de Cultura.

En los Estados Unidos
 a la Securities and Exchange Commission, la agencia federal encargada de la supervisión de los mercados financieros;
 a la Southeastern Conference, la conferencia de la División I de la NCAA, con base oficial en Birmingham, Alabama, donde se practican diversos deportes;

En la Unión Europea
 al Sistema Europeo de Cuentas, el marco normativo que recoge el funcionamiento de la contabilidad nacional en la Unión Europea.